Ljubuša kan syfta på:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Ljubuša (bergskedja i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Kosovo 

 Lëbushë, ort,